Sarangani steht für:
 Sarangani, eine Provinz der Philippinen
 Sarangani (Davao Occidental) Stadtgemeinde in der Provinz Davao Occidental auf den Philippinen
 Bucht von Sarangani, ist eine Bucht im Süden Mindanaos bei General Santos City
 Sarangani (Insel), ist eine Insel an der Südspitze der Hauptlandmasse der Insel Mindanao, die zu den Philippinen gehört
 Sarangani (Sprache), eine der philippinischen Sprachen auf der Insel Mindanao, Philippinen